Respect steht für:

 Respect (Organisation), österreichische Nichtregierungsorganisation für nachhaltigen Tourismus 
 Respect (Lied), Song von Otis Redding (1965)
 Respect (1994), niederländischer Fernsehfilm von Eric Oosthoek 
 Respect! (1995) (Without Mercy), indonesisch-amerikanischer Film von Robert Chappell 
 Respect (Film), US-amerikanische Filmbiografie aus dem Jahr 2021
 Respect – The Unity Coalition, Partei in Großbritannien

Siehe auch:
 Respekt (Begriffsklärung)